La rivincita di Fanny (Hot News) – film del 1928 diretto da Clarence G. Badger
Hot News – film del 1936 diretto da W.P. Kellino
Hot News – film del 1953 diretto da Edward Bernds